The Rocky Horror Picture Show – film del 1975 diretto da Jim Sharman
 The Rocky Horror Picture Show – colonna sonora dell'omonimo film del 1975
 The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again – film del 2016 diretto da Kenny Ortega, basato sul film del 1975